Wilhelmshof bezeichnet Ortsnamen

in Deutschland:
 Wilhelmshof (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wilhelmshof (Bietigheim-Bissingen), Hof und Gebietsexklave der Stadt Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Wilhelmshof (Kasel-Golzig), Wohnplatz der Gemeinde Kasel-Golzig (niedersorbisch Kózłow-Gólsk) im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Wilhelmshof (Milmersdorf), ein abgegangener Wohnplatz in der Gemeinde Milmersdorf, Lkr. Uckermark, Brandenburg
 Wilhelmshof (Nordwestuckermark), Gemeindeteil von Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wilhelmshof (Plöwen), Ortsteil der Gemeinde Plöwen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshof (Stendal), Ortsteil der Kreisstadt Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wilhelmshof (Steyerberg), Wohnplatz der Gemeinde Steyerberg im Landkreis Nienburg (Weser) in Niedersachsen
 Wilhelmshof (Strausberg), Wohnplatz der Stadt Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Wilhelmshof (Usedom), Ortsteil der Stadt Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshof (Warin), Ortsteil der Stadt Warin im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Wilhelmshof (Gemeinde Raabs), Katastralgemeinde der Gemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

in Polen:
 Wilhelmshof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Stadnica, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmshof, bis 1932 Willamowen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilamowo (Rozogi), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmshof, Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Wilamowo (Ruszkowo), untergegangener Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren